L’Everest, située dans l'Himalaya, est la plus haute montagne sur Terre, culminant à plus de .

Everest peut également faire référence à :

Patronyme 

 Barbara Everest (1890-1968), une actrice britannique ;
 Eleanor Everest Freer (1864-1942), une compositrice et philanthrope américaine ;
 George Everest (1790-1866), un géographe britannique qui a donné son nom au mont Everest ;
 Wesley Everest (1890-1919), un syndicaliste américain.

Toponyme 

 Everest, une ville américaine du Kansas.

Littérature 
Everest, une nouvelle de science-fiction de Isaac Asimov publiée en 1953 ;
 Tragédie à l'Everest (), un récit de Jon Krakauer publié en 1997.

Cinéma 
 Everest, un film documentaire américain en IMAX réalisé par Greg MacGillivray et David Breashears sorti en 1998 ;
 Everest, un film américano-britannique réalisé par Baltasar Kormákur sorti en 2015.

Télévision 
 , une mini-série télévisée canadienne sortie en 2007.

Musique 
 Mon Everest, une chanson de Soprano en duo avec Marina Kaye en 2016.
 Everest, est le troisième album de Girls in hawaii paru en 2013

Entreprises et marques 
 EVEREST, un logiciel de test de performance (benchmark) ;
 Everest (entreprise), un constructeur de motocycle français des années 1920 ;
 Everest, un ancien restaurant français situé à Chicago ;
 Expedition Everest, un parcours de montagnes russes du parc Disney's Animal Kingdom.

Astronomie 
 (33002) Everest, un astéroïde.